Seltse peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Селце) :
Seltse, village bulgare de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Seltse, village bulgare de l'obchtina de Maglij, situé dans l'oblast de Stara  Zagora.

Voir aussi 
Selce